Вилем I од Холандије (Хаг, 24. август 1772- Берлин, 12. децембар 1843) је био краљ Холандије. Био је син William V, Prince of Orange и Вилхелмина од Пруске, принцеза од Орања.

Породично стабло 

Рођени 1772.
Умрли 1843.
Краљеви Холандије